Las siglas LOM pueden referirse a:

 Learning Object Metadata, un modelo de datos.
 LOM Ediciones, editorial chilena.
 '''Expresión de risa.